Catedral de San José (Bagdad) puede referirse a:

 Catedral Caldea de San José (Bagdad)
 Catedral Latina de San José